Бартоломео е разпространено италианско име.

Известни личности с това име 
 Бартоломео Диас – португалски пътешественик от 15 век
 Бартоломео Виварини – италиански живописец от 15 век.
 Бартоломео Бон – италиански архитект от 15 век.
 Фра Бартоломео – италиански живописец от 15 век.
 Бартоломео Манфреди – италиански живописец от 16 век.
 Бартоломео Колеоне – италиански кондотиер от 15 век